Copa är ett släkte av spindlar. 

Copa ingår i familjen flinkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Flinkspindlar
Copa